On retrouve le terme de colonie dans les contextes suivants :

Nom propre 
 Colonie est la traduction en français du nom de Colonia, donné à de nombreuses villes.

Noms communs

Groupement d'humain 

 Une colonie est étymologiquement une population qui s'installe sur une terre lointaine pour y cultiver la terre et pratiquer son culte. Dans l'Antiquité, ce peut être :
 une clérouquie, colonie grecque
 une colonie romaine.
 Une colonie, dans les empires coloniaux, est une unité administrative sous la domination politique d'une autre entité.
 Une colonie de peuplement, population humaine homogène qui a émigré et s'est installée durablement dans une autre région ou un autre pays, ou essaie de le faire.
 Une colonie de vacances est un camp organisé pour accueillir des groupes d'enfants en période de vacances scolaires.

Biologie  
 Une colonie, en biologie, est un groupe d'organismes individuels vivant groupés en un lieu de vie particulier.

Localité 

 Colonie, une ville du comté d'Albany, dans l' État de New York. 
Colonie, un village du comté d'Albany, dans l' État de New York.

Voir aussi 
Colonisation